Купата на европейските шампиони 1979/80 е 25-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Нотингам Форест като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 28 май 1980 г. на стадион Сантяго Бернабеу в Мадрид пред 50.000 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 29 август, а реваншът е на 5 септември 1979 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 19 септември, а реваншите са на 3 октомври 1979 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 24 октомври, а реваншите са на 7 ноември 1979 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 19 март 1980 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 9 април, а реваншите са на 23 април 1980 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1979/80
 Купа на УЕФА 1979/80

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1979/80
 Детайли на мачовете за сезон 1979/80 в rsssf.com

Европейска шампионска лига